Stany Zjednoczone:
 Springhill – miasto w stanie Luizjana, w parafii Webster
 Springhill – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Gallatin
 Springhill (ang. Springhill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead
 Springhill (ang. Springhill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
 Springhill (ang. Springhill Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Springhill (ang. Springhill Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene

Wielka Brytania:
 Springhill – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie East Renfrewshire
 Springhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie Lichfield
 Springhill – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie North Lanarkshire
 Springhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie South Staffordshire
 Springhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wight

Zobacz też:
 Spring Hill